Richard Barnes (zanger) (1944), een Brits zanger
 Richard Barnes (album), een album uit 1970 van bovenstaand zanger
 Richard Barnes (Brits politicus) (1944), een Brits politicus, locoburgemeester van Londen van 2008-2012
 Richard Barnes (Newfoundlands politicus) (1805-1846), een Newfoundlands politicus
 Richard Barnes (bisschop) (1532-1587), een anglicaanse priester die tijdens het bewind van koningin Elizabeth I als bisschop in de Kerk van Engeland diende
 Richard Barnes (auteur), een Engels schrijver